Истоминский — топоним в России.

 Истоминский — прежнее название деревни Истомино в Завьяловском районе Удмуртии.
 Истоминский — река на Дальнем Востоке, приток реки Ниман.